Oryctoxyela triassica  — ископаемый вид пилильщиков рода Oryctoxyela из семейства Xyelidae. Один из древнейших представителей отряда перепончатокрылые. Обнаружен в триасовых ископаемых останках (Средняя Азия, Киргизия, Madygen, Dzhailoucho, карнийский ярус, около 230 млн лет). Длина переднего крыла 10,0 мм. 
Вид Oryctoxyela triassica был впервые описан по отпечаткам в 1969 году советским и российским энтомологом Александром Павловичем Расницыным (ПИН РАН, Москва, Россия). Включён в состав рода  и подсемейства Archexyelinae вместе с видом . Сестринские таксоны пилильщиков: , , , , , , , , , , . Это один из древнейших видов пилильщиков и всех представителей отряда перепончатокрылые наряду с такими видами как Potrerilloxyela menendezi, , , , Triassoxyela kirgizica, T. foveolata.

Примечания

Ссылки 
 eol.org: Oryctoxyela triassica.

Вымершие ксиелиды
Фоссилии, описанные в 1969 году
Насекомые триасового периода
Фоссилии из триасовых отложений Киргизии
Таксоны, описанные Александром Павловичем Расницыным